Las tres ratas hace referencia a los siguientes artículos:

Las tres ratas, novela de Alfredo Pareja Diezcanseco publicada en 1944;
Las tres ratas, película argentina basada en la novela de Pareja, dirigida por Carlos Schlieper y estrenada en 1946.